Mittelstraße steht für:

 Mittelstraße, Straße in Beendorf, siehe Liste der Kulturdenkmale in Beendorf
 Mittelstraße, Straße in Berlin-Mitte
 Mittelstraße, Straße in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Schönfeld (Dresden)
 Mittelstraße, Straße in Freudenberg, siehe Liste der Baudenkmäler in Freudenberg (Siegerland)
 Mittelstraße, Straße in Günstedt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Günstedt
 Mittelstraße, Straße in Lemgo, siehe Liste der Baudenkmäler in Lemgo
 Mittelstraße, Straße in Magdeburg, siehe Liste der Kulturdenkmale im Stadtteil Werder
 Mittelstraße (Parchim)
 Mittelstraße, Straße in Potsdam, siehe Liste der Baudenkmale in Potsdam/M
 Mittelstraße, Straße in Radebeul, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul (Gemarkung)
 Mittelstraße, Straße in Rechlin, siehe Liste der Baudenkmale in Rechlin
 Mittelstraße, Straße in Völpke, siehe Liste der Kulturdenkmale in Völpke #Völpke
 Mittelstraße (Weimar)

Siehe auch:
 Mittelallee
 Mittelweg